De Grand Prix-wegrace van Italië 2012 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2012. De race werd verreden van 13 juli tot  15 juli 2012 op het circuit van Mugello

Resultaten

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2012
Italië